TV Gazeta é uma emissora de televisão brasileira sediada em Maceió, capital do estado de Alagoas. Opera no canal 7 (21 UHF digital) e é afiliada à TV Globo. Pertence à Organização Arnon de Mello, grupo de comunicação ligado ao ex-presidente da república Fernando Collor de Mello.

História 
A concessão do primeiro canal de televisão de Maceió foi outorgada pelo presidente Ernesto Geisel em 16 de maio de 1974, ao jornalista e político Arnon de Mello, proprietário do jornal Gazeta de Alagoas e da Rádio Gazeta. Os testes de sinal pelo canal 7 VHF foram iniciados em agosto de 1975, com a transmissão da programação nacional da Rede Globo em cores e da local em preto e branco. Em 3 de setembro, foi lançada a pedra fundamental do edifício-sede da emissora, localizado no bairro Farol, em Maceió, com a presença do governador de Alagoas, Afrânio Salgado Lages e de seu diretor-presidente, Pedro Collor de Mello.

A inauguração, inicialmente programada para 1.º de outubro, ocorreu na tarde de 27 de setembro, em ato onde foi fixada uma placa com o seguinte texto escrito por Arnon de Mello: "Estamos desatando o nó que prendia Alagoas à humilhante condição de único estado sem uma emissora de televisão. O Canal 7, que hoje inauguramos, é uma prova da nossa disposição de servir. Aí está para servi-lo, povo alagoano, a TV Gazeta de Alagoas". Antes do lançamento da emissora, o estado recebia a retransmissão da TV Rádio Clube e da TV Jornal do Commercio, ambas de Pernambuco. A Gazeta foi a primeira estação do Nordeste do país a repetir a Globo diretamente do sinal nacional — as afiliadas então instaladas na região tinham recepção da TV Globo Nordeste, do Recife. Devido aos custos para a exibição simultânea da programação de rede, a emissora obtinha da filial pernambucana fitas Quadruplex com os programas da Globo, que chegavam em até um mês depois de veiculadas, restringindo a transmissão ao vivo ao Jornal Nacional e ao Fantástico.

Em dezembro de 2014, a Gazeta fechou acordo com a Federação Alagoana de Futebol para transmitir com exclusividade o Campeonato Alagoano a partir da edição de 2015. O torneio foi exibido na emissora até 2019, pois no ano seguinte os direitos foram repassados para a sua coirmã, TV Mar, que cobriu apenas aquela temporada.

Em 10 de julho de 2019, o Ministério Público Federal e a Justiça Federal decidiram pela cassação e não renovação das concessões da TV Gazeta e de suas coirmãs, as rádios 98 FM e Gazeta FM, devido às emissoras terem em seu quadro societário o então senador Fernando Collor de Mello, o que não é permitido pela legislação. Porém, as emissoras seguem no ar até que o processo transite em julgado em todas as esferas.

Sinal digital 

A emissora iniciou os testes do seu sinal digital em junho de 2010, durante a Copa do Mundo FIFA de 2010, através do canal 21 UHF. Em 29 de novembro do mesmo ano, a emissora iniciou oficialmente suas transmissões digitais. Em 26 de março de 2012, os telejornais e programas da emissora passaram a ser produzidos em alta definição.

 Transição para o sinal digital
Com base no decreto federal de transição das emissoras de TV brasileiras do sinal analógico para o digital, a TV Gazeta, bem como as outras emissoras de Maceió, cessou suas transmissões pelo canal 7 VHF em 30 de maio de 2018, seguindo o cronograma oficial da ANATEL.

Programas 
Além de retransmitir a programação nacional da Globo, atualmente a TV Gazeta produz e exibe os seguintes programas:

 Bom Dia Alagoas: Telejornal, com Gilvan Nunes e Sofia Sepreny;
 G1 em 1 Minuto Alagoas: Boletim informativo, exibido durante a programação;
 ALTV 1.ª edição: Telejornal, com Chrystiane Gonçalves;
 Globo Esporte AL: Jornalístico esportivo, com Madson Delano (bloco local);
 ALTV 2.ª edição: Telejornal, com Filipe Toledo;
 Gazeta Rural: Jornalístico sobre agronegócio, com Clara Cataldo

Diversos outros programas compuseram a grade da emissora e foram descontinuados:
 AL Esporte
 Domingo Show
 Esporte no 7
 Gazeta Notícia
 O Mundo Maravilhoso da Criança
 Santa Missa em Seu Lar
 Sábado Maior
 Terra e Mar

Retransmissoras 

* - Em implantação

Controvérsias 
Em 25 de junho de 2019, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de Alagoas moveu uma greve nas emissoras do estado, inclusive a Gazeta, contra uma proposta de redução de 40% do piso salarial da categoria, de autoria dos canais da Organização Arnon de Mello e aderida pela TV Pajuçara e pela TV Ponta Verde. O movimento foi encerrado em 3 de julho, após o Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região decidir pela manutenção do salário com reajuste de 3% no valor. No dia seguinte, a Gazeta demitiu jornalistas que aderiram à greve, sendo alvo de uma ação do Ministério Público do Trabalho de Alagoas no dia 9, que ordenou a reintegração dos profissionais sob pena de multa diária de 50 mil reais.

Ligações externas 
 
 
 
 
 
 

Organização Arnon de Mello
Gazeta (Alagoas)
Gazeta (Alagoas)
Canais de televisão fundados em 1975
Fundações em Alagoas em 1975